Schieberegler steht für:

 Potentiometer, elektrisches Bauelement
 Schieberegler (Steuerelement), Element von grafischen Benutzeroberflächen